Denumirea de CS Universitatea Craiova poate fi:
 CS Universitatea Craiova (1948), echipa de fotbal înființată în 1948, și desființata in 1993 odată cu privatizarea echipei;
 CS Universitatea Craiova (2013), este o echipă activă din 2013.